Улькенколь:
 Улькенколь (озеро, Северо-Казахстанская область) — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Улькенколь (озеро, Мендыгаринский район) — озеро в Мендыгаринском районе Костанайской области Казахстана.